Aleksandr Petrov (né le  à Püssi en République socialiste soviétique d'Estonie) est un joueur professionnel de hockey sur glace estonien.

Carrière de joueur 
Joueur originaire d'Estonie ayant majoritairement évolué en Italie. Il représente son pays à diverses compétitions internationales depuis 2001.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2001-2002 ||Spartak Saint-Pétersbourg ||Vyschaïa Liga ||52 ||8 ||8 ||16 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Kohtla-Järve Viru Sputnik ||Eesti Meistrivõistlused ||5 ||7 ||6 ||13 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Liepājas Metalurgs ||East European League ||24 ||5 ||1 ||6 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Liepājas Metalurgs ||Latvijas Atklātais čempionāts ||22 ||16 ||11 ||27 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||HC Salamat Kirkkonummi ||Suomi-sarja ||44 ||9 ||10 ||19 ||88 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2005-2006 ||HC Valpellice ||Série A2 ||39 ||22 ||26 ||48 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||HC Valpellice ||Série A2 ||31 ||21 ||24 ||45 ||46 ||13 ||8 ||8 ||16 ||28
|-
|2007-2008 ||HC Valpellice ||Série A2 ||42 ||18 ||19 ||37 ||76 ||9 ||3 ||6 ||9 ||22
|-
|2008-2009 ||HC Valpellice ||Série A2 ||41 ||18 ||36 ||54 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||HC Valpellice ||Série A || 39|| 8|| 13|| 21|| 30|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
|2010-2011 ||Real Torino ||Série A2 ||31 ||28 ||31 ||59 ||46 ||4 ||1 ||4 ||5 ||8
|-
|2011-2012 || Vipers de Montpellier || Division 1 ||26 ||12 ||9 ||21 ||95 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2012-2013 ||Kongsvinger Knights ||1. divisjon ||31 ||33 ||41 ||74 ||80 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 ||Kongsvinger Knights ||1. divisjon ||34 ||29 ||40 ||69 ||70 ||5 ||1 ||1 ||2 ||12
|-
| 2014-2015 || Milano Rossoblu|| Serie A || 38 || 15 || 17 || 32 || 36 || 8 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2015-2016 || HC Valpellice || Serie A || 41|| 18|| 21|| 39|| 40|| 7|| 3|| 5|| 8|| 4
|-
| 2016-2017 || Milano Rossoblu || Serie A2 || 23|| 23|| 27|| 50|| 18|| 12|| 3|| 11|| 14|| 4
|-
| 2017-2018 || Milano Rossoblu || Serie A2 || 31|| 21|| 39|| 60|| 22|| 10|| 7|| 5|| 12|| 10
|-
| 2018-2019 || Milano Rossoblu || Alps HL || 39|| 7|| 15|| 22|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || ValpEagle || Serie A2 || 27|| 18|| 26|| 44|| 59|| 3|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2020-2021 || Milano Rossoblu || Italie D3 || 6 || 3 || 8 || 11 || 2 || 4|| 2|| 5|| 7|| 6

Internationales 

|2001 || || Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 ||
|-
|2002 || Estonie ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 2 || 4 || 6 || 31 ||
|-
|2003 || Estonie || Championnat du monde div. 1 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 ||
|-
|2004|| Estonie || Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 1 || 2 || 10 ||
|-
|2005 || Estonie || Qualification olympique || 3 || 0 || 1 || 1 || 22 ||
|-
|2005 || Estonie || Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 ||
|-
|2006 || Estonie || Championnat du monde div. 1 || 5 || 2 || 1 || 3 || 8 ||
|-
|2007 || Estonie || Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 1 || 2 || 6 ||
|-
|2008 || Estonie || Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 4 || 4 || 8 ||
|-
|2009 || Estonie || Championnat du monde div. 2 || 5 || 9 || 10 || 19 || 8 ||
|-
|2010 || Estonie || Championnat du monde div. 2 || 5 || 6 || 11 || 17 || 4 ||
|-
|2011 || Estonie || Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 2 || 3 || 4 ||
|-
|2012 || Estonie || Championnat du monde div. 2 || 5 || 5 || 7 || 12 || 0 ||

Notes et références 

Naissance en mai 1983
Naissance en RSS d'Estonie
Joueur international estonien de hockey sur glace
Joueur du HK Liepājas Metalurgs
Attaquant de hockey sur glace